Schinz kan som auktorsförkortning betyda:

 Heinrich Rudolf Schinz
 Hans Schinz

Robotskapade auktorsförkortningar